Charles Loomis ist der Name folgender Personen:

* Charles Battell Loomis (1861–1911), US-amerikanischer Autor
 Charles Grant Loomis (1901–1963), US-amerikanischer Germanist und Folklorist
 Charles Price Loomis (1905–1995), US-amerikanischer Soziologe